Ксения Ивановна Багринцева (19 октября 1922, Ставрополь — 10 августа 2021, Москва) — советский и российский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор, специалист в области нефтяной и газовой геологии.

Лауреат премии имени Губкина (2010, за «Атлас карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ»), Заслуженный деятель науки РФ, Почетный разведчик недр, автор многих научных работ и изобретений.

Биография 
Родилась 19 октября 1922 года.

В 1945 году окончила МГРИ им. С.Орджоникидзе (Московский Геолого-Разведочный Институт) по отделению «Геология: съёмки и поиски месторождений».

В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Газоносность угленосных отложений Донецкого бассейна».

В 1972 году защитила докторскую диссертацию на тему «Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа и методы их изучения».

С 1971 года работала во ВНИГНИ, где руководила Лабораторией Природных Резервуаров.

В лаборатории работали кандидаты геолого-минералогических наук Г. Е. Белозёрова, Г. Д. Сараева, Я. Н. Перькова, С. В. Суханова, А. М. Хитров, а также сотрудники: Т.Куц, Н.Лысак, Г.Дмитриева (Вадецкая), Е.Миронова, Т.Калиникина, Е.Гадалина, В.Солдатов, Б.Рабутовский.

Под руководством К. И. Багринцевой провели научные исследования и защитили кандидатские диссертации 18 учёных со всего Советского Союза, в том числе: Щеглов, Бакаев, С. В. Суханова, А. М. Хитров, Потапов, Р. С. Сауткин и другие.

Действительный член РАН МССР и России, академик А. Н. Дмитриевский отмечал вклад Багринцевой К. И. в своё научное становление.

Работала главным научным сотрудником ВНИГНИ Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ).  создано новое литолого-физическое направление в исследовании карбонатных отложений и внесен существенный вклад в изучение и оценку крупнейших месторождений России (Оренбургское, Вуктыльское, Астраханское, Юрубченское), ряда крупных месторождений Казахстана (Тенгиз, Карачаганак, Жанажол), крупных месторождений Узбекистана, Туркмении, месторождений Кубы Польши, Болгарии, Чехословакии.

Основные направления научных интересов: исследования микроструктур карбонатных пород, изучение трещиноватого горных пород, литология нефтегазоносных формаций, физические свойства горных пород, роль условий седиментации в формировании емкостного пространства и сохранение фильтрационно-емкостных свойств пород коллекторов при погружении на большую глубину.

Умерла 10 августа 2021 года.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Багринцева Ксения Ивановна
 Премия имени И. М. Губкина
 Её статьи в РИНЦ

Геологи по алфавиту
Геологи XX века
Геологи XXI века
Геологи СССР
Геологи России
Минералоги по алфавиту
Минералоги XX века
Минералоги XXI века
Минералоги СССР
Минералоги России
Лауреаты премии имени И. М. Губкина
Долгожительницы России